Va'a peut faire référence à :

Nom de famille 

 Earl Va'a (né en 1972), joueur de rugby à XV et rugby à XIII samoan, évoluant au poste de demi d'ouverture ;
 Justin Va'a (né en 1978), joueur de rugby à XV international samoan, évoluant au poste de pilier.

Autres 
 Va'a, un type de bateau d'Océanie ;
Va'a, un sport de course en pirogue aussi appelé pirogue polynésienne ou outrigger canoë (OC).